Alapjelentés
 Államérdek vagy államrezon, politikai fogalom

Filmcímek
 Államérdek (La raison d’état), 1978-as francia film, André Cayatte rendezésében
 Államérdek (Absolute Power), 1997-es amerikai film, Clint Eastwood rendezésében
 Államérdek (State of Play), 2003-as angol tévésorozat, David Yates rendezésében